«Пирами́да» () — хардкорный порнофильм Пьера Вудмана, снятый на студии «Private Media Group» в 1996 году. Состоит из трех разделенных частей, каждая из которых длится около 140 минут. Фильм был отмечен наградой в сфере порнографического кино.

Синопсис 
Археологи Уильям и Элизабет Реутер приехали в Египет, по приглашению своего знакомого Карима, чтобы раскрыть древнюю тайну (на самом деле Карим хочет «отбить» Элизабет у Уильяма). Археологи приехали на место древнего города Бушера, где они находят старинный камень с письменами, который в свою очередь выведет их к карте, которая указывает место спрятанных сокровищ.

Уильям и Элизабет попадают в самое сердце пирамиды, куда 4000 лет не ступала нога человека. Они находят саркофаг, где покоится прекрасная Эмрис — девушка из окружения фараона, его нимфа. Они возвращаются в Каир и идут напрямую к министру культуры, чтобы рассказать о своём открытии. Но этот визит имел плохие последствия. Министр посылает своих людей арестовать Уильяма и Элизабет, чтобы самому завладеть сокровищами. Ему удаётся заключить в тюрьму Элизабет и Эмрис, но те убегают оттуда, соблазнив охранника.

Сексуальные сцены 
Private Gold 11: The Pyramid 1
 Kristina Klevits — John Walton.
 Mafalda — Philippe Soine — Rich Reeves — Richard Langin.
 Angelica Mirai — Sandra Dark — David Perry — John Walton.
 Tania Russof — Richard Langin.
 Regina Sipos — David Perry — Philippe Dean.

Private Gold 12: The Pyramid 2
 Adele Vanaga — Andrea Czepke — Krisztina Schwartz — Cindy Kay — Katalyn Hoffner — Sveta — Tunde — Yanna — Alain Deloin.
 Liga — Jean-Yves Le Castel.
 Demia Moor — David Perry — Philippe Dean.
 Angelica Mirai — Tania Russof — Frank Versace.
 Ana Harnal — Shonna Lynn — Alain Kraut — David Perry — Anthony Hardwood — Philippe Dean — Philippe Soine — Zoltan Kabai.
 Anike — Betty Anderson — Frank Versace.

Private Gold 13: The Pyramid 3
 Julia Tchernei — Jean-Yves Le Castel.
 Angelica Mirai — Richard Langin.
 Bianca — Judith Penn — Philippe Dean — Philippe Soine.
 Gina — Nikki Anderson — Alain Deloin.
 Nicolette — Tikki — David Perry.

Награды 
 AVN Awards — Best Foreign Release (1997).

Примечания

Ссылки 
 Private Gold 11: The Pyramid 1 (1996) 
 Private Gold 12: The Pyramid 2 (1996) 

Порнографические фильмы Испании
Фильмы об археологах
Фильмы о Древнем Египте
Фильмы Испании 1996 года
Порнографические фильмы 1990-х годов